Великовский — фамилия.

Известные носители:
 Великовский, Борис Михайлович (1877—1937) — русский советский архитектор.
 Великовский, Даниил Семёнович (1892—1959) — выпускник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, химик-исследователь.
 Великовский, Иммануил (1895—1979) — американский философ-ревизионист.
 Великовский, Лев Борисович (1905—1984) — советский архитектор и инженер.
 Великовский, Самарий Израилевич (1931—1990) — русский советский литературовед, исследователь французской литературы.

Великовская 
 Великовская, Алина Леонидовна (более известна под фамилией Наумова; род. 1934) — советская шашистка, специализировавшаяся в русских шашках.